Оле́г Алекса́ндрович Малашке́вич (4 января 1972, Новокузнецк, Кемеровская область) — белорусский хоккеист (нападающий) и тренер. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Биография 
Родился в Новокузнецке. С 20 лет живёт в Беларуси.

Выступал за ХК «Металлург» (Новокузнецк), «ХК Шахтёр» (Прокопьевск) , «Неман» (Гродно), «Гомель» (Гомель), ХК «Нефтяник» (Альметьевск), «Керамин» (Минск).

В составе национальной сборной Белоруссии провёл 9 матчей (1 гол, 1 передача).

Чемпион Беларуси (1998, 1999, 2001), серебряный призер Беларуси (1993, 1994 в составе «Немана», 2011 в составе «Керамин»), бронзовый призёр (1995, 1996, 1997, 2000). Чемпион ВЕХЛ (1996, 2003, 2004), серебряный призёр ВЕХЛ (1998, 1999, 2001).

Занял первое место белорусской экстралиги в 1999/2000 по забитым голам — 12, и первое место в канадской классификации — 20 баллов.

На протяжении многих лет защищал цвета гродненского «Немана», а после завершения карьеры игрока продолжил работать в клубе тренером.

Тренерская карьера 

В 2011 году возглавил резервную команду «Немана».

В 2014 году, работая помощником главного тренера В. П. Спиридонова, вместе с командой стал обладателем Континентального кубка по хоккею с шайбой. В начале сезона 2015 г. тренерский багаж пополнился опытом работы в европейском ХК «Торунь» (Польша) в качестве главного тренера.

В конце 2015 года Олег Малашкевич был назначен помощником главного тренера хоккейного клуба «Неман». 12 мая 2021 года покинул клуб.

3 июня 2021 года был назначен помощником главного тренера Сергея Пушкова в петербургском «Динамо».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на eliteprospects.com
 Олег Малашкевич

Хоккеисты Белоруссии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Керамин»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Белоруссии